Der Begriff Sondierung, abgeleitet von dem Werkzeug Sonde, steht allgemein für Untersuchungen zur Beurteilung und Abschätzung bestimmter Verhältnisse, spezieller:
 in der Medizin: der Einsatz z. Bsp. einer Magensonde für allfällige Untersuchungen
 in der (Berg)rettung: Sondierung (Bergrettung), die Suche nach Verschütteten durch Suchmannschaften auch mit Lawinensonden
 im Bauwesen (Grundbau): Verschiedene Verfahren zur Gewinnung von Bodenproben und der Untersuchung des Bodenaufbaus zur Beurteilung z. Bsp. der Lagerungsdichte und Konsistenz eines Untergrundes, zum Beispiel Rammkernsondierung, Rammsondierung, Drucksondierung, Standard Penetration Test, Bohrlochrammsondierung
 in Politik und Gesellschaft: Sondierungsgespräche für die informelle Annäherung zweier oder mehrerer möglicher Gesprächs- bzw. Koalitionspartner, siehe auch Koalition (Politik)
 in der Archäologie: Prospektion (Archäologie) (siehe auch Sondage)
 in der Geologie, Geothermie: Prospektion (Geologie); auch: Bohrungen zum Einsatz von Erdsonden
 in der Informatik: Funktion im Zusammenhang mit Hashtabellen

Siehe auch: